«Échame la Culpa» () — песня пуэрто-риканского певца Луиса Фонси и американской певицы Деми Ловато в жанре латин-поп. Фонси написал песню вместе с Алехандро Ренгифо и продюсерами Андресом Торресом и Маурисио Ренгифо. Песня была выпущена лейблами Universal Music Latin Entertainment, Republic Records и Island Records 17 ноября 2017 года. 2 марта 2018 года был выпущен англоязычный ремикс «Not on You».

Музыкальное видео 
Видеоклип начинается в спальне Деми, прежде чем она встретится с Луисом на заброшенном складе и устроит танцевальную вечеринку.

За первые сутки видео набрало более 17 миллионов просмотров, что стало рекордом среди всех латинских видео. Также клип стал третьим по скорости набора музыкальным видео, достигшим 500 миллионов просмотров, и пятым по скорости, набравшим 1 миллиард просмотров, что в обоих случаях является лучшим результатом среди дуэтов. По состоянию на июнь 2018 года видео имеет более 1,4 миллиардов просмотров и занимает 48 строчку в списке самых просматриваемых на видеохостинге.

Концертные выступления 
Дебютное дуэтное выступление состоялось во время всемирного тура Деми Ловато «Tell Me You Love Me» на Американ-эйрлайнс-арене в Майами 30 марта 2018 года. 12 апреля 2018 года Фонси исполнил «Despacito» и «Échame la Culpa» в прямом эфире на премии «Echo Music» вместе с немецкой певицей Хелен Фишер. 27 мая 2018 года Фонси и Ловато исполнили песню на «BBC Radio 1’s Big Weekend». Песня включена в туры обоих артистов: «Love + Dance» Луиса Фонси и «Tell Me You Love Me» Деми Ловато.

Список композиций 

 Цифровая дистрибуция

 «Échame la Culpa» — 2:53

 Цифровая дистрибуция — Not on You remix

 «Échame la Culpa» (Not on You remix)  — 2:53

Чарты

Недельные чарты

Сертификации

История релизов

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Луиса Фонси 
 Официальный сайт Деми Ловато 

Песни Деми Ловато
Песни Луиса Фонси